Lutom est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Lutom.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Lutom.